Keba steht für:

 KEBA AG, ein Unternehmen der Elektronik-Branche aus Linz, Österreich
 Kettenfabrik Barchfeld (KEBA), Metallwarenfabrik in Thüringen während der DDR
 Abkürzung für Kunsteisbahn

KEBA